Dans la mythologie grecque, Mélété était l'une des trois Muses d'origine.
 (56) Mélété est un astéroïde.